Die Abkürzung IBC steht für:
 International Baptist Convention, eine weltweite Vereinigung von englischsprachigen Baptistengemeinden
 Ethiopian Institute for Biodiversity Conservation, eine äthiopische Einrichtung zur Bewahrung der Artenvielfalt 
 International Biographical Centre, einem britischen Anbieter von Personalenzyklopädien
 Internationaler Botanischer Kongress (International Botanical Congress), ein alle sechs Jahre stattfindendes Treffen von Botanikern
 International Broadcast Centre, Medienzentrum und Zentrale für sämtliche Fernsehübertragungen der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft
 International Broadcast Conference, eine Medienmesse, die jährlich im September in Amsterdam stattfindet
 Intermediate Bulk Container, die für den Transport sowie die Lagerung von flüssigen und rieselfähigen Produkten verwendet werden
 IBC (Frankfurt am Main), ein Gebäudekomplex in Frankfurt am Main
 International Code for the Construction and Equipment of Ships carrying Dangerous Chemicals in Bulk (IBC-Code)
 Índice Bursátil de Capitalización, der wichtigste Aktienindex Venezuelas
 IBC Energie Wasser Chur, die industriellen Betriebe der Stadt Chur

IbC steht für:
 Internet-by-Call

ibc steht für:
 inside back cover, die innere hintere Seite eines Umschlages, siehe Paginierung #Umschlag

Abkürzung